Salt Lake steht für:

 EA Salt Lake, US-amerikanisches Entwicklungsstudio für Computerspiele
 Großer Salzsee, See in Utah
 Salt Lake City, Stadt in Utah

Siehe auch:
 Big Salt Lake